Quentin Halys era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Luca Van Assche ha sconfitto Ugo Humbert con il punteggio di 7–6(5), 4–6, 7–6(6).

Teste di serie 

  Arthur Rinderknech (semifinale)
  Ugo Humbert (finale)
  Gijs Brouwer (secondo turno)
  Arthur Fils (primo turno)
  Raul Brancaccio (primo turno)

  Giulio Zeppieri (ritirato) 
  Zizou Bergs (secondo turno) 
  Jurij Rodionov (quarti di finale) 
  Jan-Lennard Struff (quarti di finale)

Qualificati 

  Ugo Blanchet (primo turno)
  Joris De Loore (secondo turno)
  Evgenij Donskoj (primo turno)

  Mathias Bourgue (secondo turno) 
  Bu Yunchaokete (primo turno) 
  Valentin Royer (secondo turno)

Lucky loser 

  Dan Added (secondo turno)

  Louis Wessels (primo turno)

Wildcard 

  Gabriel Debru (primo turno)
  Calvin Hemery (primo turno)

  Mark Lajal (primo turno)

Alternate 

  Antoine Escoffier (ritirato)
  Li Tu (primo turno)

  Kaichi Uchida (semifinale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Teréga Open Pau-Pyrénées 2023